Stan Godrie (Breda, 9 januari 1993) is een Nederlands veldrijder en wielrenner die anno 2018 rijdt voor Veranda's Willems-Crelan.

Godrie werd zowel op de weg als in het veld al Nederlands kampioen: in 2011 in het op de weg bij de junioren en in 2015 zowel in het veld als op de weg bij de beloften. Daarnaast behaalde hij in 2015 een bronzen medaille op het wereldkampioenschap veldrijden voor beloften in Tabor. 

Op de weg won hij in 2014 een etappe in de Franse rittenkoers Kreiz Breizh Elites, een rittenwedstrijd die deel uitmaakt van de UCI Europe Tour.

Bij het mountainbiken won Godrie in 2022 tweemaal zilver bij de Nederlandse Kampioenschappen Cross-country en Marathon.

Veldrijden

Palmares

Wegwielrennen

Overwinningen 

2011
 Nederlands kampioen op de weg, Junioren
2014
4e etappe Kreiz Breizh Elites
2015
 Nederlands kampioen op de weg, Beloften

Ploegen 
 2013 –  Rabobank Development Team
 2014 –  Rabobank Development Team
 2015 –  Rabobank Development Team
 2016 –  Rabobank Development Team
 2017 –  Veranda's Willems-Crelan
 2018 –  Veranda's Willems-Crelan
 2020 -  Parkhotel Valkenburg - Destil - Orange

Externe link 

 

Nederlands veldrijder
Nederlands wielrenner